Абьян:

 Абьян — эмират, провозглашённый исламистами на территории йеменской мухафазы Абьян.
 Абьян — одна из 21 мухафазы Йемена.